Di seguito una lista di asteroidi dal numero 302001 al 303000 con data di scoperta e scopritore.

302001-302100 

|-
|302001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302008 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302009 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302029 - ||  ||  || NEAT
|-
|302030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302043 - ||  ||  || NEAT
|-
|302044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302047 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302054 - ||  ||  || Klet
|-
|302055 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|302056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302078 - ||  ||  || Juels, C. W.
|-
|302079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302083 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|302084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302092 - ||  ||  || NEAT
|-
|302093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302094 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302097 - ||  ||  || NEAT
|-
|302098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302100 - ||  ||  || LINEAR
|}

302101-302200 

|-
|302101 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302102 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302104 - ||  ||  || NEAT
|-
|302105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302107 - ||  ||  || NEAT
|-
|302108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302111 - ||  ||  || NEAT
|-
|302112 - ||  ||  || Shishikui
|-
|302113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302114 - ||  ||  || NEAT
|-
|302115 - ||  ||  || NEAT
|-
|302116 - ||  ||  || NEAT
|-
|302117 - ||  ||  || NEAT
|-
|302118 - ||  ||  || NEAT
|-
|302119 - ||  ||  || NEAT
|-
|302120 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302124 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302127 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|302128 - ||  ||  || NEAT
|-
|302129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302131 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302147 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|302148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302165 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302166 - ||  ||  || NEAT
|-
|302167 - ||  ||  || NEAT
|-
|302168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302172 - ||  ||  || NEAT
|-
|302173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302180 - ||  ||  || NEAT
|-
|302181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302182 - ||  ||  || NEAT
|-
|302183 - ||  ||  || NEAT
|-
|302184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302188 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302189 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302190 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302191 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302192 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302193 - ||  ||  || NEAT
|-
|302194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302200 - ||  ||  || LINEAR
|}

302201-302300 

|-
|302201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302213 - ||  ||  || NEAT
|-
|302214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302216 - ||  ||  || NEAT
|-
|302217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302220 - ||  ||  || NEAT
|-
|302221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302230 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302242 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302245 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302300 - ||  ||  || LINEAR
|}

302301-302400 

|-
|302301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302304 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302308 - ||  ||  || NEAT
|-
|302309 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302310 - ||  ||  || NEAT
|-
|302311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302313 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|302314 - ||  ||  || NEAT
|-
|302315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302322 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302339 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|302340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302344 - ||  ||  || NEAT
|-
|302345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302353 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302354 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302358 - ||  ||  || NEAT
|-
|302359 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302360 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302364 - ||  ||  || NEAT
|-
|302365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302367 - ||  ||  || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|302368 - ||  ||  || NEAT
|-
|302369 - ||  ||  || NEAT
|-
|302370 - ||  ||  || NEAT
|-
|302371 - ||  ||  || NEAT
|-
|302372 - ||  ||  || NEAT
|-
|302373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302374 - ||  ||  || NEAT
|-
|302375 - ||  ||  || NEAT
|-
|302376 - ||  ||  || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|302377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302378 - ||  ||  || NEAT
|-
|302379 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|302380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302400 - ||  ||  || LINEAR
|}

302401-302500 

|-
|302401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302421 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|302422 - ||  ||  || NEAT
|-
|302423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302424 - ||  ||  || NEAT
|-
|302425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302431 - ||  ||  || NEAT
|-
|302432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302435 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|302436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302448 - ||  ||  || NEAT
|-
|302449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302453 - ||  ||  || CSS
|-
|302454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302455 - ||  ||  || NEAT
|-
|302456 - ||  ||  || CSS
|-
|302457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302461 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302462 - ||  ||  || NEAT
|-
|302463 - ||  ||  || NEAT
|-
|302464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302465 - ||  ||  || Needville
|-
|302466 - ||  ||  || NEAT
|-
|302467 - ||  ||  || NEAT
|-
|302468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302469 - ||  ||  || NEAT
|-
|302470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302471 - ||  ||  || NEAT
|-
|302472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302473 - ||  ||  || NEAT
|-
|302474 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|302475 - ||  ||  || NEAT
|-
|302476 - ||  ||  || NEAT
|-
|302477 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302480 - ||  ||  || NEAT
|-
|302481 - ||  ||  || NEAT
|-
|302482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302483 - ||  ||  || NEAT
|-
|302484 - ||  ||  || NEAT
|-
|302485 - ||  ||  || NEAT
|-
|302486 - ||  ||  || NEAT
|-
|302487 - ||  ||  || NEAT
|-
|302488 - ||  ||  || NEAT
|-
|302489 - ||  ||  || NEAT
|-
|302490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302493 - ||  ||  || NEAT
|-
|302494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302499 - ||  ||  || NEAT
|-
|302500 - ||  ||  || LINEAR
|}

302501-302600 

|-
|302501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302506 - ||  ||  || NEAT
|-
|302507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302508 - ||  ||  || NEAT
|-
|302509 - ||  ||  || NEAT
|-
|302510 - ||  ||  || NEAT
|-
|302511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302514 - ||  ||  || NEAT
|-
|302515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302521 - ||  ||  || NEAT
|-
|302522 - ||  ||  || NEAT
|-
|302523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302530 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302531 - ||  ||  || NEAT
|-
|302532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302534 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|302535 - ||  ||  || NEAT
|-
|302536 - ||  ||  || NEAT
|-
|302537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302538 - ||  ||  || NEAT
|-
|302539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302540 - ||  ||  || NEAT
|-
|302541 - ||  ||  || NEAT
|-
|302542 Tilmann ||  ||  || Meyer, M.
|-
|302543 - ||  ||  || NEAT
|-
|302544 - ||  ||  || NEAT
|-
|302545 - ||  ||  || NEAT
|-
|302546 - ||  ||  || NEAT
|-
|302547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|302548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302549 - ||  ||  || NEAT
|-
|302550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302551 - ||  ||  || NEAT
|-
|302552 - ||  ||  || NEAT
|-
|302553 - ||  ||  || NEAT
|-
|302554 - ||  ||  || NEAT
|-
|302555 - ||  ||  || NEAT
|-
|302556 - ||  ||  || NEAT
|-
|302557 - ||  ||  || NEAT
|-
|302558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|302559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302560 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302561 - ||  ||  || NEAT
|-
|302562 - ||  ||  || NEAT
|-
|302563 - ||  ||  || NEAT
|-
|302564 - ||  ||  || NEAT
|-
|302565 - ||  ||  || NEAT
|-
|302566 - ||  ||  || NEAT
|-
|302567 - ||  ||  || NEAT
|-
|302568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302572 - ||  ||  || NEAT
|-
|302573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302581 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|302582 - ||  ||  || NEAT
|-
|302583 - ||  ||  || NEAT
|-
|302584 - ||  ||  || NEAT
|-
|302585 - ||  ||  || NEAT
|-
|302586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|302587 - ||  ||  || NEAT
|-
|302588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302590 - ||  ||  || NEAT
|-
|302591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302592 - ||  ||  || NEAT
|-
|302593 - ||  ||  || NEAT
|-
|302594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302595 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|302596 - ||  ||  || NEAT
|-
|302597 - ||  ||  || NEAT
|-
|302598 - ||  ||  || NEAT
|-
|302599 - ||  ||  || NEAT
|-
|302600 - ||  ||  || NEAT
|}

302601-302700 

|-
|302601 - ||  ||  || NEAT
|-
|302602 - ||  ||  || NEAT
|-
|302603 - ||  ||  || NEAT
|-
|302604 - ||  ||  || NEAT
|-
|302605 - ||  ||  || NEAT
|-
|302606 - ||  ||  || NEAT
|-
|302607 - ||  ||  || NEAT
|-
|302608 - ||  ||  || NEAT
|-
|302609 - ||  ||  || NEAT
|-
|302610 - ||  ||  || NEAT
|-
|302611 - ||  ||  || NEAT
|-
|302612 - ||  ||  || NEAT
|-
|302613 - ||  ||  || NEAT
|-
|302614 - ||  ||  || NEAT
|-
|302615 - ||  ||  || NEAT
|-
|302616 - ||  ||  || NEAT
|-
|302617 - ||  ||  || NEAT
|-
|302618 - ||  ||  || NEAT
|-
|302619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302620 - ||  ||  || NEAT
|-
|302621 - ||  ||  || NEAT
|-
|302622 - ||  ||  || NEAT
|-
|302623 - ||  ||  || NEAT
|-
|302624 - ||  ||  || Hansen, A. T.
|-
|302625 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|302626 - ||  ||  || NEAT
|-
|302627 - ||  ||  || NEAT
|-
|302628 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302629 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302633 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302634 - ||  ||  || NEAT
|-
|302635 - ||  ||  || NEAT
|-
|302636 - ||  ||  || NEAT
|-
|302637 - ||  ||  || NEAT
|-
|302638 - ||  ||  || NEAT
|-
|302639 - ||  ||  || NEAT
|-
|302640 - ||  ||  || NEAT
|-
|302641 - ||  ||  || NEAT
|-
|302642 - ||  ||  || NEAT
|-
|302643 - ||  ||  || NEAT
|-
|302644 - ||  ||  || NEAT
|-
|302645 - ||  ||  || NEAT
|-
|302646 - ||  ||  || NEAT
|-
|302647 - ||  ||  || NEAT
|-
|302648 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|302649 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|302650 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|302651 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|302652 Hauke ||  ||  || Meyer, M.
|-
|302653 - ||  ||  || NEAT
|-
|302654 - ||  ||  || NEAT
|-
|302655 - ||  ||  || NEAT
|-
|302656 - ||  ||  || NEAT
|-
|302657 - ||  ||  || NEAT
|-
|302658 - ||  ||  || NEAT
|-
|302659 - ||  ||  || NEAT
|-
|302660 - ||  ||  || NEAT
|-
|302661 - ||  ||  || NEAT
|-
|302662 - ||  ||  || NEAT
|-
|302663 - ||  ||  || NEAT
|-
|302664 - ||  ||  || NEAT
|-
|302665 - ||  ||  || NEAT
|-
|302666 - ||  ||  || NEAT
|-
|302667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302668 - ||  ||  || NEAT
|-
|302669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302671 - ||  ||  || NEAT
|-
|302672 - ||  ||  || NEAT
|-
|302673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|302674 - ||  ||  || NEAT
|-
|302675 - ||  ||  || NEAT
|-
|302676 - ||  ||  || NEAT
|-
|302677 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302679 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302680 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302685 - ||  ||  || NEAT
|-
|302686 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302687 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302689 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302690 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302691 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302692 - ||  ||  || NEAT
|-
|302693 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302695 - ||  ||  || NEAT
|-
|302696 - ||  ||  || NEAT
|-
|302697 - ||  ||  || NEAT
|-
|302698 - ||  ||  || NEAT
|-
|302699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302700 - ||  ||  || NEAT
|}

302701-302800 

|-
|302701 - ||  ||  || NEAT
|-
|302702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302703 - ||  ||  || NEAT
|-
|302704 - ||  ||  || NEAT
|-
|302705 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302706 - ||  ||  || NEAT
|-
|302707 - ||  ||  || NEAT
|-
|302708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302710 - ||  ||  || NEAT
|-
|302711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302712 - ||  ||  || NEAT
|-
|302713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302723 - ||  ||  || NEAT
|-
|302724 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302725 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302726 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302727 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302728 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302729 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302730 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302731 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302732 - ||  ||  || NEAT
|-
|302733 - ||  ||  || NEAT
|-
|302734 - ||  ||  || NEAT
|-
|302735 - ||  ||  || NEAT
|-
|302736 - ||  ||  || NEAT
|-
|302737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302738 - ||  ||  || NEAT
|-
|302739 - ||  ||  || NEAT
|-
|302740 - ||  ||  || NEAT
|-
|302741 - ||  ||  || NEAT
|-
|302742 - ||  ||  || NEAT
|-
|302743 - ||  ||  || NEAT
|-
|302744 - ||  ||  || NEAT
|-
|302745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302746 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|302747 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302748 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302749 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302750 - ||  ||  || NEAT
|-
|302751 - ||  ||  || NEAT
|-
|302752 - ||  ||  || Needville
|-
|302753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302756 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302758 - ||  ||  || NEAT
|-
|302759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302760 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302762 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302768 - ||  ||  || NEAT
|-
|302769 - ||  ||  || NEAT
|-
|302770 - ||  ||  || NEAT
|-
|302771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302774 - ||  ||  || NEAT
|-
|302775 - ||  ||  || NEAT
|-
|302776 - ||  ||  || NEAT
|-
|302777 - ||  ||  || NEAT
|-
|302778 - ||  ||  || NEAT
|-
|302779 - ||  ||  || NEAT
|-
|302780 - ||  ||  || NEAT
|-
|302781 - ||  ||  || NEAT
|-
|302782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302789 - ||  ||  || NEAT
|-
|302790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302797 - ||  ||  || NEAT
|-
|302798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302799 - ||  ||  || NEAT
|-
|302800 - ||  ||  || LINEAR
|}

302801-302900 

|-
|302801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302806 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|302807 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|302808 - ||  ||  || NEAT
|-
|302809 - ||  ||  || NEAT
|-
|302810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302815 - ||  ||  || NEAT
|-
|302816 - ||  ||  || NEAT
|-
|302817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302818 - ||  ||  || La Silla
|-
|302819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302820 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302821 - ||  ||  || NEAT
|-
|302822 - ||  ||  || NEAT
|-
|302823 - ||  ||  || NEAT
|-
|302824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302825 - ||  ||  || NEAT
|-
|302826 - ||  ||  || NEAT
|-
|302827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302828 - ||  ||  || NEAT
|-
|302829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302831 - ||  ||  || NEAT
|-
|302832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302834 - ||  ||  || NEAT
|-
|302835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302836 - ||  ||  || NEAT
|-
|302837 - ||  ||  || NEAT
|-
|302838 - ||  ||  || NEAT
|-
|302839 - ||  ||  || NEAT
|-
|302840 - ||  ||  || NEAT
|-
|302841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302842 - ||  ||  || NEAT
|-
|302843 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302844 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302845 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302846 - ||  ||  || NEAT
|-
|302847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302848 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302849 Richardboyle ||  ||  || Moletai
|-
|302850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302857 - ||  ||  || NEAT
|-
|302858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302860 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302863 - ||  ||  || NEAT
|-
|302864 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|302865 - ||  ||  || NEAT
|-
|302866 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302867 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302869 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302870 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302874 - ||  ||  || NEAT
|-
|302875 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302884 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|302885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302890 - ||  ||  || NEAT
|-
|302891 - ||  ||  || NEAT
|-
|302892 - ||  ||  || NEAT
|-
|302893 - ||  ||  || Skvarc, J.
|-
|302894 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302895 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302896 - ||  ||  || CINEOS
|-
|302897 - ||  ||  || NEAT
|-
|302898 - ||  ||  || NEAT
|-
|302899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302900 - ||  ||  || NEAT
|}

302901-303000 

|-
|302901 - ||  ||  || NEAT
|-
|302902 - ||  ||  || NEAT
|-
|302903 - ||  ||  || NEAT
|-
|302904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302905 - ||  ||  || NEAT
|-
|302906 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|302907 - ||  ||  || NEAT
|-
|302908 - ||  ||  || NEAT
|-
|302909 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302910 - ||  ||  || NEAT
|-
|302911 - ||  ||  || NEAT
|-
|302912 - ||  ||  || NEAT
|-
|302913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302918 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302921 - ||  ||  || NEAT
|-
|302922 - ||  ||  || NEAT
|-
|302923 - ||  ||  || NEAT
|-
|302924 - ||  ||  || NEAT
|-
|302925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302926 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|302927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302932 Francoballoni ||  ||  || Andrushivka
|-
|302933 - ||  ||  || NEAT
|-
|302934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302936 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302937 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302938 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302939 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302940 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302941 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302943 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302946 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302948 - ||  ||  || NEAT
|-
|302949 - ||  ||  || NEAT
|-
|302950 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302954 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302959 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302961 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302968 - ||  ||  || NEAT
|-
|302969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302972 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302973 - ||  ||  || LONEOS
|-
|302974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302975 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302976 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302977 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302978 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302980 - ||  ||  || NEAT
|-
|302981 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302982 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302983 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302984 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|302985 - ||  ||  || NEAT
|-
|302986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302987 - ||  ||  || CSS
|-
|302988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302989 - ||  ||  || CSS
|-
|302990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|302993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302994 - ||  ||  || NEAT
|-
|302995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302996 - ||  ||  || CSS
|-
|302997 - ||  ||  || NEAT
|-
|302998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|302999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|303000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0302001